Die PDPA Players Championships 2004 waren eine von der Professional Darts Corporation (PDC) ausgerichtete Veranstaltungsserie im Darts mit fünf Turnieren. Dieses Format wurde nach dem Erfolg der Bobby Bourn Memorial Players Championship im Vorjahr insbesondere von der Professional Darts Players Association (PDPA) unterstützt. Die Players Championships bildeten einen Bestandteil der PDC Pro Tour.

Austragungsorte 
Die erste Saison der Players Championships fand in fünf verschiedenen Städten statt. Davon lagen vier auf den Britischen Inseln sowie eine in den Niederlanden.

Preisgelder 
Bei den Turnieren wurden jeweils Preisgelder in Höhe von £ 19.600 ausgeschüttet.

Turniere 
Die folgenden Turnierbäume zeigen die Ergebnisse der Players Championships jeweils ab dem Viertelfinale. Die Begegnungen wurden im Modus „best of 5 sets“ ausgetragen.

Bobby Bourn Memorial Trophy 
Datum: 24. Juli 2004
Austragungsort:  Winter Gardens, Blackpool
Link:

Die Ansetzungen der Viertel- und Halbfinalbegegnungen sind nicht bekannt:
 Unterlegene Halbfinalisten
  Dave Askew
  Roland Scholten
 Unterlegene Viertelfinalisten
  Ronnie Baxter
  Adrian Lewis
  John Part
  Lionel Sams

PDPA Players Championship Wales 
Datum: 25. September 2004
Austragungsort:  Newport Centre, Newport
Link:

PDPA Players Championship Ireland 
Datum: 16. Oktober 2004
Austragungsort:  Citywest Hotel, Dublin
Link:

Die Ansetzungen der Viertel- und Halbfinalbegegnungen sind nicht bekannt:
 Unterlegene Halbfinalisten
  Jason Clark
  Mark Walsh
 Unterlegene Viertelfinalisten
  Ronnie Baxter
  Matt Clark
  Mark Dudbridge
  Alan Warriner

PDPA Players Championship Netherlands 
Datum: 6. November 2004
Austragungsort:  Ahoy, Rotterdam
Link:

PDPA Players Championship Scotland 
Datum: 13. November 2004
Austragungsort:  Murrayfield Stadium, Edinburgh
Link:

Nine-Darter 
Die folgende Liste zeigt alle 2 Nine dart finishes der 5 Players Championships 2004:

Weblinks 
 Players Championships 2004 in der Datenbank mastercaller.com, abgerufen am 22. Juli 2020.

Einzelnachweise 

2004
PDC Pro Tour 2004